APZ peut désigner :
 , en Argentine, selon le code IATA ;
 , un parti politique anarchiste allemand.

Code IATA des aéroports